«Пли́мут Арга́йл» (полное название — Футбольный клуб «Плимут Аргайл»; , ) — английский профессиональный футбольный клуб из города Плимут, графство Девон, Юго-Западная Англия. Основан в 1886 году. Домашние матчи проводит на стадионе «», вмещающем более 18 тысяч зрителей.

Единственный клуб в Английской футбольной лиге, играющий дома только в зелёных футболках (другим таким клубом до 2019 года был «Йовил Таун», но он выбыл в Национальную лигу). Является самым южным и самым западным клубом в Английской футбольной лиге.

В настоящее время выступает в Лиге 1, третьем по значимости дивизионе в системе футбольных лиг Англии.

Прозвище «пилигримы» клуб получил от группы английских сепаратистов, которые уехали из Плимута в Новый Свет в 1620 году. На гербе клуба изображён «Мейфлауэр», лондонский корабль, который доставил первую в истории группу пилигримов-переселенцев в Америку, на территорию современного штата Массачусетс. Символ клуба зовётся «Пилигрим Пит» ().

История 
Клуб был основан в 1886 году под названием «Аргайл». В 1903 году клуб стал полностью профессиональным, вступил в Южную футбольную лигу и стал называться «Плимут Аргайл».

В 1984 году «Плимут Аргайл» добрался до полуфиналов Кубка Англии, хотя и выступал в Третьем дивизионе. В том розыгрыше Кубка Англии «пилигримы» победили команду из высшего дивизиона «Вест Бромвич Альбион», а также «Дерби Каунти», но уступили «Уотфорду» в полуфинале.

С 1992 по 1995 годы командой руководил знаменитый в прошлом футболист Питер Шилтон. Под его руководством клуб занял третье место во вновь образованном Втором дивизионе в сезоне 1994/94. С 1995 по 1997 год главным тренером команды был Нил Уорнок. Последние успехи клуба в нижних дивизионах связывают с именем Пола Старрока, который был главным тренером с 2000 по 2004 годы, а затем снова с 2007 по 2009. Сезон 2007/08 команда под руководством Старрока завершила на 10-м месте Чемпионшипа Футбольной лиги. В розыгрыше Кубка Англии 2007/08 «Плимут Аргайл» стал единственной командой, сумевшей забить гол в ворота будущих чемпионов турнира, «Портсмута».

14 августа 2018 года было объявлено, что акционер Саймон Халлетт приобрёл часть доли Джеймса Брента в клубе и стал новым мажоритарным акционером и владельцем, а бывший директор Дэвид Фелвик вернётся в клуб в качестве председателя, после того, как Брент уйдёт в отставку после 31 октября 2018 года. Однако 10 октября 2018 года было сообщено, что Дэвид Фелвик не сможет занять пост председателя по личным причинам, поэтому 1 ноября 2018 года Халлет стал владельцем контрольного пакета и председателем клуба.

Стадион 
Домашним стадионом клуба является «», вмещающий более 18 тысяч зрителей. Стадион прошёл масштабную реконструкцию в 2002 году, его строительством занималась компания Barrs plc.

Спонсоры и партнёры 
Текущий производитель спортивной одежды для клуба — компания Puma. Главный спонсор клуба — Ginsters.

Состав команды

Список бомбардиров 
10 лучших бомбардиров клуба во всех соревнованиях.

Достижения 
Ниже перечислены достижения клуба «Плимут Аргайл»

Рекорды 
 Рекорд посещаемости 43 596
 против «Астон Виллы», Второй дивизион, 10 октября 1936 года
 Самая крупная победа 8:1
 против «Миллуолла», Второй дивизион, 16 января 1932 года
 против «Хартлпул Юнайтед», Второй дивизион, 7 мая 1994 года
 Самая крупная победа 7:0
 против «Честерфилда», Второй дивизион, 3 января 2004 года
 Крупнейшее поражение в лиге 0:9
 против «Сток Сити», Второй дивизион, 17 декабря 1960 года
 Крупнейшая победа в Кубке Англии: 6:0
 против «Корби Таун», третий раунд, 22 января 1966 года
 Крупнейшее поражение в Кубке Англии: 1:7
 против «Тоттенхэм Хотспур», переигровка первого раунда, 19 января 1910 года

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба
 Greens on Screen Информация, статистика и факты о клубе

Футбольные клубы Англии
Футбольные клубы Девона